Higgins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert P. Higgins
 Wesley Ervin Higgins